Konstans (lateinisch Constans) ist der Name folgender Personen:
 Constans (in Byzanz als Konstans I. gezählt), römischer Kaiser (337–350)
 Constans II. (Gegenkaiser), weströmischer Gegenkaiser (409/10–411)
 Konstans II., byzantinischer Kaiser (641–668)

Siehe auch:
 Kostas